Форсайт (, Forsythe) — английская фамилия. В русском языке ударение традиционно падает на второй слог; словарной фиксации ударения нет.

Фамилия 
 Форсайт, Алекс (род. 1952) — шотландский футболист.
 Форсайт, Билл (род. 1946) — британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Форсайт, Гарольд (род. 1951) — перуанский политик, государственный деятель, дипломат.
 Форсайт, Джеймс Уильям (1835—1906) — офицер армии США, участник Гражданской войны и Индейских войн.
 
 Форсайт, Джордж (1837—1915) — полковник армии США.
 Форсайт, Джордж (род. 1982) — перуанский футболист, вратарь.
 Форсайт, Дэвид (1854—1909) — шотландский и новозеландский шахматист, изобретатель нотации Форсайта — Эдвардса.
 Форсайт, Малькольм (1936—2011) — южноафриканский и канадский композитор, тромбонист, дирижер и музыкальный педагог.
 Форсайт, Марк (1966) — британский лингвист и писатель.
 Форсайт, Розмари (род. 1943) — американская актриса.
 Форсайт, Сесил (1870—1941) — английский композитор.
 
 Форсайт, Уэсли Октавиус (1859—1937) — канадский музыкальный педагог.
 Форсайт, Фредерик (род. 1938) — английский писатель и сотрудник британской разведки.
 Форсайт, Чарльз (1885—1931) — британский ватерполист.
 Форсайт, Эллисон (род. 1978) — канадская горнолыжница.
 Форсайт, Эндрю Рассел (1858—1942) — британский математик.
 Форсайт Мейджор, Чарльз Иммануэль (1843—1923) — швейцарский и британский натуралист.

Округа США 
 Форсайт — в Джорджии.
 Форсайт — в Северной Каролине.

См. также 
 Сага о Форсайтах
 Нотация Форсайта — Эдвардса

Примечания